Barreirinhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barreirinhas (ort), Maranhão, 
 Barreirinhas (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar